Edith River ist der Name folgender Flüsse in Australien und Ozeanien:

Edith River (Fergusson River), ein Nebenfluss des Fergusson River im Northern Territory
Edith River (Tasmansee), ein Fluss in der Region Southland in Neuseeland